Le terme Parti Rhinocéros désigne deux partis politiques ayant évolué en politique fédérale au Canada :
 Parti Rhinocéros (1963-1993)
 Parti Rhinocéros (2006)